Marcus Honoratus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Coelius Honoratus, römischer Offizier
 Marcus Petronius Honoratus, römischer Ritter, Präfekt der Provinz Ägypten